Rocky Hill ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Rocky Hill (Alabama)
 Rocky Hill (Arkansas)
 Rocky Hill (Connecticut)
 Rocky Hill (Georgia)
 Rocky Hill (Kalifornien)
 Rocky Hill (Kentucky)
 Rocky Hill (Massachusetts)
 Rocky Hill (Mississippi)
 Rocky Hill (New Jersey)
 Rocky Hill (New York)
 Rocky Hill (North Carolina)
 Rocky Hill (Ohio)
 Rocky Hill (Pennsylvania)
 Rocky Hill (Tennessee)
 Rocky Hill (Texas)

im Vereinigten Königreich:
 Rocky Hill (Isles of Scilly)

Siehe auch:
 Rock Hill